Lacretelle är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Nicolas Lacretelle (1822–1891), fransk militär och politiker 
 Édouard Lacretelle (1817–1900), fransk målare
 Jacques de Lacretelle (1888–1985), fransk romanförfattare och akademiledamot
 Jean Charles de Lacretelle (1766–1855), fransk historiker och akademiledamot
 Pierre-Henri de Lacretelle (1815–1899), fransk politiker
 Pierre Louis de Lacretelle (1751–1824), fransk författare och akademiledamot

Franska efternamn